Флаг муниципального образования Арба́жский муниципальный район Кировской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июня 2012 года решением Арбажской районной Думы № 17/149 и 19 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7861.

Описание 
«Флаг Арбажского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон (ширины к длине) 2:3, воспроизводящее герб Арбажского района в зелёном, красном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом зеленью и червленью щите золотые снопы льна, уложенные восьмиконечной звездой, поверх всего — лазоревый цветок льна с серебряной сердцевиной».

Обоснование символики 
Цветок и снопы льна, уложенные для сушки одним из применявшихся способов, указывают на то, что территория района издревле славится его выращиванием и переработкой. Снопы также указывают на сельскохозяйственную направленность района.

Зелёный цвет полотнища символизирует обилие лесов и лесопереработку.

Красный цвет — справедливость, благородство, любовь к ближнему.

См. также 
Герб Арбажского района

Примечания 

Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением льна